Ґміна Осек може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Осек (Староґардський повіт) — сільська ґміна у Поморському воєводстві
 Ґміна Осек (Освенцимський повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Осек (Бродницький повіт) — сільська ґміна у Куявсько-Поморському воєводстві
 Ґміна Осек (Сташовський повіт) — місько-сільська ґміна у Свентокшиському воєводстві